|-
| 142801 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142802 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142803 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142804 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142805 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142806 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142807 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142808 - ||  || 31 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142809 - ||  || 31 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142810 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || Christopher Kessler
|-
| 142811 - ||  || 31 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 142812 - ||  || 31 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142813 - ||  || 31 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142814 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142815 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142816 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142817 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142818 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142819 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142820 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142821 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142822 - ||  || 30 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 142823 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142824 - ||  || 2 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142825 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142826 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142827 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142828 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142829 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142830 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142831 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142832 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142833 - ||  || 2 noiembrie 2002 ||  || 
|-
| 142834 - ||  || 2 noiembrie 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 142835 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142836 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142837 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142838 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142839 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142840 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142841 - ||  || 2 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142842 - ||  || 2 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142843 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142844 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142845 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142846 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142847 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142848 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142849 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142850 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142851 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142852 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142853 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142854 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142855 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142856 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142857 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142858 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142859 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142860 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142861 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142862 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142863 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142864 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142865 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142866 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142867 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142868 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142869 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142870 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142871 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142872 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142873 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142874 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142875 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142876 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142877 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142878 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142879 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142880 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142881 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142882 - ||  || 2 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142883 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142884 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142885 - ||  || 3 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142886 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142887 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142888 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142889 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142890 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142891 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142892 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142893 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142894 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142895 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142896 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142897 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142898 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142899 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142900 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-